TMF se može odnositi na:

 Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu, fakultet
 Theoretical and Mathematical Physics, (), časopis